Censi ima više značenja:
 Censi, Caserta
 Censi, Catanzaro